Топоним

 Ичкино — село в Шадринском районе Курганской области
 Ичкино — озеро в Курганской области